El Principito (Il Principino) può riferirsi a:

Cinema 
 El principito – film del 1989 con Manuel Wirzt

Sport 
Quale soprannome è stato assegnato ai seguenti sportivi sudamericani:
 José Ernesto Sosa (1985 – ) – calciatore argentino
 Rubén Sosa Ardaiz (1966 – ) – calciatore paraguaiano
 Santiago Solari (1976 – ) – calciatore argentino
 Luciano Leonel Cuello (1984 -) – pugile argentino